Авра́мов — російське прізвище.

 Аврамов Віталій Прокопович (1923—1992, Харків) — фахівець у галузі гусеничних машин, доктор технічних наук (1971), професор (1972).
 Аврамов Володимир Ілліч (1950) — російський учений, кандидат технічних наук (1988), доцент (1992).
 Аврамов В'ячеслав Якович (* 1845) — російський педагог.
 Аврамов Іван
 Аврамов Іван Борисович (1802—1840) — декабрист, військовик, підприємець.
 Аврамов Іван Іванович (1915—1985) — російський актор.
 Аврамов Іван Юрійович (1949) — український журналіст, письменник.
 Аврамов Лазар Міланович (* 1921) — сербський вчений в області виноградарства.
 Лальо Аврамов (1934—1995) — болгарський музикант, скрипаль і композитор.
 Аврамов Михайло Петрович († 1752) — російський письменник, видавець.
 Нікола Аврамов (1897—1945) — болгарський художник.
 Аврамов Павло Васильович (1790 або 1791 — 1836) — декабрист, військовик, полковник(1823).
 Аврамов Петро Осипович — педагог, директор Рівненської чоловічої гімназії (1841—1848).

 Віра Аврамова (Вороніна) (1904—1942) — європейська актриса українського походження.

Подібні прізвища в Україні 
Інші схожі прізвища, що поширені в Україні: Абрамейцев, Абрамен, Абраменко, Абраменков, Абраменя, Абрамец, Абрамець, Абрамкин, Абрамкін, Абрамко, Абрамков, Абрамов, Абрамович, Абрамовіч, Абрамовський, Абрамовських, Абрамовц, Абрамочкін, Абрамук, Абрамушкін, Абрамцев, Абрамцов, Абрамчаєв, Абрамчев, Абрамченко, Абрамченков, Абрамчик, Абрамчиков, Абрамчук, Абрамьонок, Аврам, Авраменко, Авраменков, Аврамець, Аврамишин, Аврамич, Аврамкин, Аврамкін, Аврамко, Аврамков, Аврамович, Аврамогло, Аврамук, Аврамушкін, Аврамцев, Аврамцов, Аврамчев, Аврамченко, Аврамченков, Аврамчик, Аврамчиков, Аврамчук,

Див. також 

 Абрамов
 Авраменко

Посилання 

 Всеросійське родовідне дерево
Російські прізвища